Мо́ммзен () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Моммзен, Август (1821—1913) — немецкий филолог, брат Теодора Моммзена.
 Моммзен, Вильгельм (1892—1966) — немецкий историк, внук Теодора Моммзена.
 Моммзен, Вольфганг (1930—2004) — немецкий историк, сын Вильгельма Моммзена.
 Моммзен, Йенс (1783—1851) — прусский пастор, отец Теодора Моммзена.
 Моммзен, Карл (1861—1922) — немецкий банкир и политик, сын Теодора Моммзена.
 Моммзен, Теодор (1817—1903) — немецкий историк, филолог-классик и юрист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1902).
  (1905—1958) — немецкий историк, внук Теодора Моммзена.
 Моммзен, Тихо (1819—1900) — немецкий филолог и критик, брат Теодора Моммзена.
 Моммзен, Ханс (1930—2015) — немецкий историк, сын Вильгельма Моммзена.

См. также 
 Момзен
 Момсен